Делоуч () — фамилия. Известные носители:

 Делоуч, Дженей (род. 1985) — американская легкоатлетка.
 Делоуч, Джо (род. 1967) — американский легкоатлет.
 Делоуч, Дэррил (1947—2002) — американский рок-музыкант.
 Делоуч, Никки (род. 1979) — американская актриса и певица.